Le Mahâbhârat est une chaîne de montagnes de l'Himalaya.
 Le Mahâbhârata est une épopée sanskrite de la mythologie hindoue.
 Mahabharat est un film indien réalisé par Babubhai Mistry en 1965 et adapté du Mahâbhârata.
 Mahabharat est un film d'animation indien réalisé par Amaan Khan en 2013 et adapté du Mahâbhârata.
 Mahabharat est une série télévisée indienne réalisée par Ravi Chopra et diffusée de 1988 à 1990, adaptée du Mahâbhârata.
 Mahabharat est une série télévisée indienne produite par Swastik Pictures et diffusée de 2013 à 2014, adaptée du Mahâbhârata.